Васи́лий Ефи́мович Матю́шкин (17 февраля 1921, с. Новые Пичуры — 5 октября 1943, с. Каменка) — Герой Советского Союза, рядовой, разведчик 543-й отдельной разведывательной роты 55-й стрелковой дивизии 61-й армии Центрального фронта.

Биография 
После Гражданской войны он с семьёй переехал в село Шкотово Приморского края. До призыва работал слесарем на Шкотовском лесокомбинате.

На службе в Красной Армии с 1940 года. В боях Великой Отечественной войны с апреля 1943 года. Воевал на Центральном фронте. Был опытным разведчиком, следопытом, выносливым бойцом; на его счету несколько вражеских «языков».

В ходе разведки обороны противника в районе села Грязна (ныне Заречье) в ночном бою уничтожил 7 гитлеровцев. В селе Старая Рудня принимал участие в атаке штаба батальона противника, во время которой им был захвачен вражеский флаг.

На рассвете 30 сентября 1943 года началось форсирование Днепра. Рядовой Матюшкин на сделанном им плотике впереди разведчиков поплыл к правому берегу. Разгорелся бой. Матюшкин участвовал в захвате первой линии траншей противника и удержании позиции до подхода наших частей.

5 октября 1943 года в боях за плацдарм пуля врага оборвала жизнь отважного разведчика Василия Ефимовича Матюшкина.

Похоронен в селе Каменка  Черниговской области.

Указом Президиума Верховного Совета СССР «О присвоении звания Героя Советского Союза генералам, офицерскому, сержантскому и рядовому составу Красной Армии» от 15 января 1944 года за «образцовое выполнение боевых заданий командования по форсированию реки Днепр и проявленные при этом мужество и героизм» рядовому Василию Ефимовичу Матюшкину посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

 Память
 Бюст Василия Матюшкина установлен в селе Наровчат на Аллее Героев — уроженцев и жителей Наровчатского района Пензенской области.
 Именем Матюшкина названа улица в селе Шкотово Приморского края.

Награды 
 Медаль «Золотая Звезда»;
 орден Ленина;
 орден Красной Звезды.

Примечания

Литература 
 Юные герои Витебщины. — Минск, 1980.

Ссылки 
 

Разведчики Великой Отечественной войны
Погибшие в боях Великой Отечественной войны